Дол може да се односи на:

 До или дол, скраћена верзија ријечи долина

или

 Дол (Бабушница), насеље у општини Бабушница, Пиротски округ, Република Србија
 Дол (Бела Паланка), некадашње насеље у општини Бела Паланка, Пиротски округ, Република Србија
 Дол (Француска), град у департману Јура, Република Француска
 Дол (Брач), насеље на острву Брачу, Република Хрватска
 Дол (Стари Град), насеље на острву Хвару, Република Хрватска
 Дол (Крашић), насеље у општини Крашић, Република Хрватска
 Дол (Високо), насеље у општини Високо, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Дол де Бретањ, град у департману Ил и Вилен у Републици Француској
 Дол при Љубљани, град у Републици Словенији
 Дубоки Дол, насеље у Општини Грачац, Лика, Република Хрватска
 Дуги Дол, насеље у Општини Крњак, Кордун, Република Хрватска
 Дол (Медводе), насеље у општини Медводе, Република Словенија

или

 Дол (Средња земља), град у измишљеном свету Средње земље Џ. Р. Р. Толкина

Види још 
 Долина
 До